Römische Kursive steht für:

 ältere römische Kursive, eine Majuskelschrift
 jüngere römische Kursive, eine Minuskelschrift